Плаксі́́й — українське прізвище.

Персоналії 
 Плаксій Борис Іванович (1937—2012) — український живописець, монументаліст, скульптор, портретист, ілюстратор, графік, філософ.
 Плаксій Олександр Семенович (1911—1986) — український театральний художник.

Примітки 

Українські прізвища